|-
| 119901 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119902 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119903 - ||  || 12 martie 2002 || Farpoint || 
|-
| 119904 ||  || 6 martie 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 119905 - ||  || 14 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119906 - ||  || 11 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119907 - ||  || 14 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119908 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119909 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119910 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119911 - ||  || 10 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119912 - ||  || 12 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119913 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119914 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119915 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119916 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119917 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119918 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119919 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119920 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119921 - ||  || 6 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119922 - ||  || 10 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119923 - ||  || 11 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119924 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119925 - ||  || 12 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119926 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119927 - ||  || 14 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119928 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119929 - ||  || 24 martie 2002 || Kvistaberg || 
|-
| 119930 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119931 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119932 - ||  || 30 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119933 - || 2002 GN || 3 aprilie 2002 || Kvistaberg || 
|-
| 119934 - ||  || 10 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119935 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119936 - ||  || 15 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119937 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119938 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119939 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119940 - ||  || 10 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119941 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119942 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119943 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119944 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119945 - ||  || 4 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119946 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119947 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119948 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119949 - || 2002 KD || 16 mai 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 119950 - ||  || 16 mai 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
|  ||  || 17 mai 2002 || Palomar || , M. E. Brown
|-
| 119952 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119953 - || 2002 ML || 17 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119954 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119955 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119956 - ||  || 10 august 2002 || Cerro Tololo || 
|-
| 119957 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119958 - ||  || 7 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119959 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119960 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119961 - ||  || 2 octombrie 2002 || Roma || 
|-
| 119962 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119963 - ||  || 7 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119964 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119965 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119966 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119967 Daniellong ||  || 4 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 119968 - || 2002 UF || 18 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119969 - ||  || 30 octombrie 2002 || Kvistaberg || 
|-
| 119970 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119971 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119972 - ||  || 14 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119973 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119974 - ||  || 15 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119975 - ||  || 15 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119976 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 119977 - ||  || 23 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119978 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
|  ||  || 16 noiembrie 2002 || Palomar || Palomar
|-
| 119980 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119981 - ||  || 1 decembrie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119982 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119983 - ||  || 7 decembrie 2002 || Ondřejov || , 
|-
| 119984 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119985 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119986 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119987 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119988 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119989 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119990 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119991 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119992 - ||  || 12 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119993 - ||  || 5 decembrie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 119994 - || 2002 YJ || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119995 - || 2002 YU || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119996 - ||  || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119997 - ||  || 28 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119998 - ||  || 28 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119999 - ||  || 28 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120000 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-